

Geografia

Italia
 Pianella – comune in provincia di Pescara
 Pianella – frazione di Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena
 Pianella – frazione di Cittiglio in provincia di Varese

Sport
 Palasport Pianella – arena coperta di Cucciago in provincia di Como

Altro
 Pianella – tipo di calzatura con zeppa
 Pianella – sinonimo di piastrella